Бирули́ (; также встречается вариант написания Бирюли) — деревня в Докшицком районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Тумиловичского сельсовета.

История 
В начале XX века деревня Бирули входила в состав Тумиловичской волости Борисовского уезда Минской губернии и насчитывала 11 дворов и 82 жителя. В 1921 году — 15 домов и 99 жителей.

С 1921 по 1939 годы Бирули находились в составе Польши, входя в Тумиловичскую гмину Дуниловичского повята Польской Республики. После Польского похода РККА в 1939 году Бирули перешли в состав БССР. Перед Великой Отечественной войной в деревне было 23 двора и 95 жителей.

В 1944 году Бирули были разрушены немцами, однако после войны деревня была восстановлена.

По результатам переписи 2004 года, в деревне насчитывалось 22 двора и 40 жителей.

Достопримечательности 
Неподалёку от деревни Бирули располагается достаточно большое количество различных достопримечательностей, входящих в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь:

 Городище периода раннего железного века, датированное III—II вв. до н. э. — IV—V вв. н. э. Расположено в 2 км к югу от деревни.
 Два курганных могильника периода Средневековья.
 Три городища эпохи раннего Средневековья.

Также невдалеке от деревни находится часовня-усыпальница Юзефовича (1900) на кладбище в урочище Поречье.

Примечания 

Населённые пункты Докшицкого района